Brandgraben ist geographischer Name:

Orte:
 Brandgraben (Gemeinde Laussa), Ortsteil der Gemeinde Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Brandgraben (Gemeinde Weyregg), Ortsteil der Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gewässer:
 Brandgraben (Hofweierer Dorfbach), rechter Zufluss des Hofweierer Dorfbachs (zum Tieflachkanal, zur Schutter) nach Hofweier, Gemeinde Hohberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Brandgraben (Kaisergraben), linker Zufluss der hier Kaisergraben genannten Mahlspürer Ach (zur Stockacher Aach) beim Mädlerhof von Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Brandgraben (Konradsbronner Bach), rechter Zufluss des Konradsbronner Bachs (zur Rotach, zur Wörnitz) vor Konradsbronn, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brandgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars nach dem Landeplatz Schwenningen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brandgraben (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) gegenüber der Mannsgereuther Mühle, Gemeindeteil Mannsgereuth, Redwitz an der Rodach, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Brandgraben (Zehntbach), rechter Zufluss des Zehntbachs (zur Rems) bei Grunbach, Gemeinde Remshalden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brandbach
 Oberer Brandgraben, linker Zufluss des Langwassers (zum Fischbach) vor Langwasser Süd, kreisfreies Nürnberg, Bayern